Жижка — чешская фамилия. Известные носители:

 Жижка, Михаил Васильевич (1903 — ?) — советский литератор, историк.
 Жижка, Томаш (род. 1979) — чешский хоккеист, защитник.
 Жижка, Ян (1360—1424) — вождь гуситов, полководец, национальный герой чешского народа.

См. также 
 Жижков